Lagurus — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Lagurus — таксономическое название монотипного рода растений ,
 Lagurus — монотипный род млекопитающих с единственным видом .